Athée puede referirse a:

 Athée, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Athée, comuna francesa situada en Mayenne.